Lumbardhi kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Lumbardhi (ås), 
 Lumbardhi (ort),